Andronikos Komnenos ist der Name folgender Personen:

 Andronikos Komnenos (Sohn Alexios’ I.) (1091–1130/1131), byzantinischer Sebastokrator
 Andronikos Komnenos (Sohn Johannes’ II.) (um 1108–1142), byzantinischer Sebastokrator
 Andronikos I. Komnenos (um 1122–1185), byzantinischer Kaiser von 1183 bis 1185, siehe Andronikos I. (Byzanz)
 Andronikos II. Komnenos (um 1240–1266), Kaiser von Trapezunt von 1263 bis 1266, siehe Andronikos II. (Trapezunt)
 Andronikos III. Komnenos (um 1310–1332), Kaiser von Trapezunt von 1330 bis 1332, siehe Andronikos III. (Trapezunt)
 Andronikos Komnenos (Despot in Trapezunt) (1335–1376), Prinz im Kaiserreich Trapezunt